Toshima est un toponyme au Japon :
 Toshima, un arrondissement spécial de la ville de Tokyo ;
 To-shima, une île de l'archipel d'Izu ;
 Toshima, le village situé sur cette dernière ;
 Toshima, un village de la préfecture de Kagoshima.

Homonymie de toponyme